

Нова Деревня — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Нова Деревня — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Нова Деревня — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Нова Деревня — присілок, Козловський район, Чувашія
 Нова Деревня — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Нова Деревня — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Нова Деревня — хутір, Федоровський район, Башкортостан
 Нова Деревня — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Нова Деревня — присілок, Юргінський район, Тюменська область

Нова Деревня — село, Первомайський район, Автономна Республіка Крим